

Anthroponyme 

 Dubois, un patronyme français ;
 Dubois, un pseudonyme français.

Toponyme 

 Rivière Dubois, un affluent de la rivière Bécancour (versant du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC de L'Érable, au Centre-du-Québec, au Québec ;
 Lac Dubois, un plan d'eau de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;

 Dubois, une ville d'Idaho ;
 Dubois, une ville de Pennsylvanie ;
 Dubois, une ville du Wyoming ;

 Du Bois, un village du comté de Washington dans l'Illinois.

 Fort Dubois, un ouvrage militaire du , situé sur la commune de Buire, en France.

Astre 
 (206241) Dubois, un astéroïde

Titre 

 Mohamed Dubois, une comédie française réalisée par Ernesto Oña, sortie en 2013.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis